

Pessoas
Brandy Norwood
Charles Norwood
Kevin Norwood Bacon
Oliver Norwood

Localidades
Norwood (Carolina do Norte)
Norwood (Colorado)
Norwood (Geórgia)
Norwood (Illinois)
Norwood (Kentucky)
Norwood (Luisiana)
Norwood (Missouri)
Norwood (Nova Jérsei)
Norwood (Ohio)
Norwood (Pensilvânia)
Ou ainda:
Norwood Court
Norwood Young America

Desambiguação